Bickley kan syfta på följande:
 Bickley, Cheshire, tidigare civil parish i England, Storbritannien
 Bickley, Western Australia, förort till Perth, Australien